Штамхайм ():

 Штамхайм — район города Штутгарт, Германия.
 Штамхайм — коммуна в округе Андельфинген, кантон Цюрих, Швейцария.
 Штамхайм — фильм 1986 года.